Auximum fou una ciutat del Picé, avui anomenada Osimo, a uns 20 km al sud d'Ancona.

El 174 aC ja era possessió de Roma i es van construir unes muralles; el 157 aC va esdevenir colònia romana. A la guerra entre Sul·la i Carbó s'hi va lliurar un combat. Fou ocupada per partidaris de Pompeu el 49 aC però els ciutadans es van declarar a favor de Juli Cèsar al que van obrir les portes. Va romandre colònia romana durant l'imperi. Procopi l'esmenta com a capital del Picé.

Belisari la va ocupar als gots després d'un llarg setge i fou inclosa a la Pentàpolis romana d'Orient depenent de l'exarca de Ravenna

Ciutats romanes del Picè